Sisu – termine finlandese che indica forza di volontà, determinazione, perseveranza e razionalità

 SISU Basketball Klub – società cestistica di Gentofte
 Monte Sisu – montagna in Antartide
 Sisu – tipo di caramelle prodotte da Leaf International
 Sisu Auto – produttore di veicoli pesanti finlandese e relativi ricambi
Shanghai International Studies University – università multidisciplinare con sede a Shanghai, Repubblica Popolare Cinese
 Sichuan International Studies University – università pubblica situata a Chongqing, Cina
 SiSU – strutturazione del testo, pubblicazione dei documenti e un quadro di ricerca per Unix.